Лазарето или Ладзарето ( – Ладзарето, означаващо лазарет) може да се отнася за:
 Лазарето Векио (Стар лазарет) - остров в южната част на Венецианската лагуна, с първия лазарет (от 1348 г.)
 Лазарето Нуово (Нов лазарет) – остров в северната част на Венецианската лагуна, също с лазарет (от 1468 г.)
 Лазарето – имена на други лазарети или места с лазарети в Италия, Малта
 Лазарето – канал във Венеция, Италия
 Лазарето – порта в гр. Ираклион на о. Крит, Гърция